Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Guillermo Vilas 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (semifinali)
 Boris Becker (quarti di finale)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Yannick Noah (Campione)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Andrés Gómez (secondo turno)

 Guillermo Vilas (semifinali)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Henrik Sundström (primo turno)
 Andreas Maurer (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (primo turno)
 Tim Wilkison (terzo turno)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1986